Suchow kan betrekking hebben op:

 Xuzhou, stad in het oosten van China de provincie Jiangsu;
 Suzhou, een stad in het oosten van China ten westnoordwesten van Shanghai;